Сре́дний Егорлы́к:

 Средний Егорлык — река в Ростовской области.
 Средний Егорлык — село в Ростовской области.